Der Begriff Speculum oder Specola hat mehrere Bedeutungen:
 Spekulum, medizinisches Diagnostikgerät
 eine mittelalterliche Enzyklopädie
 Titelung in der mittelalterlichen Spiegelliteratur
 Speculum maius Rechtsbuch
 Codex Speculum, Handschrift
 Spiegelmetall, Legierung für Metallspiegel
 Speculum (Zeitschrift), US-amerikanische Zeitschrift für Mediävistik

Siehe auch:
 Specula